Браслав може бити:
Браслав (град)
Браслав (кнез)